Csillag Tamás (1987) Móricz Zsigmond-ösztöndíjas költő
 Csillag Tamás (1991) gazdaságpolitikus, politikai tanácsadó